Доци могу бити:

 Доци (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доци (Широки Бријег), насељено мјесто у општини Широки Бријег, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ